La Flamengrie est un toponyme français qui désigne plusieurs lieux :

 La Flamengrie (Aisne), commune française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
 La Flamengrie (Nord), commune française du  département du Nord, en région Hauts-de-France.

Homonymie de toponyme